Порше Тенис Гран при 2010 е 33-тото издание на Порше Тенис Гран при.

Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2010. Провежда се в Щутгарт, Германия от 24 април до 2 май.

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2010
Порше Тенис Гран при